Козенки — деревня в Обушковском сельском поселении Истринского района Московской области. Население —  чел. (), зарегистрировано 1 садовое товарищество и газораспределительная станция.

Находится примерно в 30 км юго-восточнее Истры, на правом берегу реки Руденки (приток Беляны), высота над уровнем моря 152 м. На западе к Козенкам примыкают деревни Чесноково и Юрьево.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Козенки на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра